Герасимук Данило Данилович — вояк Дієвої Армії УНР; учасник Другого Зимового походу.
 Герасимук Олександр Никифорович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.

Див. також 
 Герасимчук
 Герасим'юк

Примітки 

українські прізвища